William Polk ist der Name folgender Personen:

* William Polk (Offizier) (1758–1834), US-amerikanischer Offizier, Bankier und Politiker
 William Hawkins Polk (1815–1862), US-amerikanischer Politiker
 William Mecklenburg Polk (1844–1918), US-amerikanischer Arzt und Politiker 
 William R. Polk (1929–2020), US-amerikanischer Historiker und Publizist